Lista 573 gmin w departamencie Saona i Loara we Francji.

(CUCM) Communauté urbaine Creusot-Montceau, utworzone w 1970.
(CAC) Communauté d’agglomération Chalon Val de Bourgogne, utworzone w 2001.

Gminy we Francji